И́лматсалу — эстонский топоним:

 Илматсалу — посёлок в муниципалитете Тарту, уезд Тартумаа.
 Илматсалу — деревня в муниципалитете Тарту, уезд Тартумаа.